Esistono più comuni francesi con questo nome:

 Sainte-Radegonde – Aveyron
 Sainte-Radegonde – Charente Marittima
 Sainte-Radegonde – Dordogna
 Sainte-Radegonde – Gers
 Sainte-Radegonde – Gironda
 Sainte-Radegonde – Saona e Loira
 Sainte-Radegonde – Deux-Sèvres
 Sainte-Radégonde (Vienne)
 Baignes-Sainte-Radegonde (Charente)
 Sainte-Radegonde (Creuse)
 Sainte-Radegonde-sur-Lot (Lot e Garonna) 
 Sainte-Radegonde-sur-Lède (Lot-et-Garonne)
 Sainte-Radegonde-de-Cusey (Haute-Marne)
 Sainte-Radégonde-des-Noyers (Vandea)
 Marsais-Sainte-Radégonde (Vandea) (già Sainte-Radegonde-la-Vineuse)
 Sainte-Radegonde, antico comune della Somme, oggi integrato nella città di Péronne